Вдо́вьи моряки́ () — фиктивные (мёртвые) моряки в списках команд кораблей Королевского военного флота Великобритании во время XVIII и начала XIX веков.

История 

В Великобритании для того, чтобы финансово поддержать семьи погибших членов экипажа корабля, оставшиеся практически без средств к существованию, разрешалось выплачивать жалованье умерших моряков их вдовам, что было узаконено актом парламента в 1760 году.
 
При этом допустимое количество вдовьих моряков на корабле было пропорционально размеру судна. Существовало шесть категорий судов: в первой категории (корабль 1-го ранга) разрешалось иметь восемнадцать, а в шестой категории (корабль 6-го ранга) — три «мёртвых души». Существование такого рода социальной  гарантии служило стимулом для мужчин, чтобы поступить на службу в королевский военно-морской, а не , флот. Военные моряки знали, что их жены будут обеспечены, даже если они погибнут. Эта норма была ликвидирована в 1823 году.

Интересно, что для офицеров Королевского военно-морского флота существовала своя система «вдовьих пенсий», установленная в 1732 году Благотворительным фондом для выплаты пенсий вдовам офицеров ().

См. также 
 Ассоциация мёртвых людей
 Мёртвые души

Примечания

Ссылки 
 Royal Navy Diction & Slang - WIDOWS' MEN 
 Naval Social History - Circa 1793 - 1920+ 

Вдовство
Военно-морские силы Великобритании
Социальная политика
Пенсионное обеспечение